Hans Jaskulsky ist der Name folgender Personen:

 Hans Jaskulsky (Jurist) (1912–2007), deutscher Jurist
 Hans Jaskulsky (Dirigent) (* 1950), deutscher Dirigent

Zum Namen Jaskulski siehe Jaskulski